Il singolare del torneo di tennis Grenoble Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Johan Settergren che ha battuto in finale Ivan Ljubičić 5-7, 7-64, 7-5.

Teste di serie 

 Ivan Ljubičić (finale)
 Cédric Pioline (secondo turno)
 Jan Vacek (secondo turno)
 Olivier Rochus (primo turno)

 Kristian Pless (primo turno)
 Jan Siemerink (primo turno)
 Adrian Voinea (primo turno)
 Gianluca Pozzi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grenoble Challenger 2001